Соло (, від  — «лише один», «сам по собі»):
У музиці
 Музичний твір для одного голосу або інструмента.
 В опері, симфонії та інших великих музичних творах — самостійна партія для одного голосу чи інструмента.
 Соло — виступ одного персонажа (співака, інструменталіста).
У спорті
 У деяких видах спорту, що потребують витривалості — в авіації та планеризмі, у вітрильництві, в аеронавтиці — виконання рекордного польоту, рейсу людиною-рекордсменом одноосібно, без інших членів екіпажу. Наприклад, багато рекордів соло встановив Стів Фоссетт.
 Соло-сходження — самостійне (без супутників) сходження на вершину гори.
У кіно
 Соло — радянський короткометражний чорно-білий фільм 1980 року режисера Костянтина Лопушанського.
 «Соло. Зоряні Війни. Історія» або коротко «Соло» — фільм 2018 року зі всесвіту Зоряних війн, який розповідає про молодого Гана Соло.
Інше
 Соло на клавіатурі — комп'ютерна програма, розроблена В. В. Шахиджаняном; самовчитель для сліпого десятипальцевого набору текстів (швидкодрукування). Задіює всі десять пальців учня та привчає його не дивиться на клавіатуру.
 Solo — дебетова картка у Великій Британії.
 Соло — інша назва міста Суракарта в Індонезії.

Див. також 
 Соло-гітара